В одиночному розряді тенісного турніру Davidoff Swiss Indoors 1985, який належав до категорії гран-прі, Стефан Едберг здобув титул, у фіналі перемігши Янніка Ноа 6-7 6-4 7-6 6-1.

Сіяні гравці 

 Яннік Ноа (фінал)
 Стефан Едберг (Чемпіон)
 Йоакім Нюстром (2-ге коло)
 Мілослав Мечирж (чвертьфінал)

 Томаш Шмід (1-ше коло)
 Тьєррі Туласн (чвертьфінал)
 Ян Гуннарссон (1-ше коло)
 Гайнц Гюнтхардт (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Davidoff Swiss Indoors